Падуя — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Падуя — провінція в Італії, у регіоні Венето.

Персоналії 

 Марілу Падуя — мексиканська активістка із захисту прав людини.